Douglas McIlroy – matematico, ingegnere e informatico statunitense
James McIlroy – esploratore, medico e militare britannico
Jimmy McIlroy – allenatore di calcio e calciatore nordirlandese
Rory McIlroy – golfista britannico
Sammy McIlroy – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese